Zucchino − cognome italiano
 Cucurbita pepo